Группа ERIELL — международная нефтесервисная компания, предоставляющая услуги строительства и капитального ремонта скважин ведущим компаниям нефтегазовой отрасли в Российской Федерации, Центральной Азии и на Ближнем Востоке.

История

Работа в Центральной Азии 

14 июня 2004 г. «Узбекнефтегаз» заключила с ERIELL контракт на строительство под ключ 28 скважин в Кашкадарьинской области на газоконденсатных месторождениях. В этом же году компанией была введена в эксплуатацию  первая скважина — Бузахур-27.

В 2005–2007 гг. с «Узбекнефтегазом» заключены контракты на строительство еще 28 скважин на месторождениях Северный Урта-Булак, Кокдумалак, Северный Шуртан, Южный Кемач, Газли.

В 2006 г. подписан контракт с «Лукойлом» на геологоразведочные работы по расконсервации и пробной эксплуатации трех скважин Кандымской группы месторождений.

В 2007 г. заключен контракт с «Зарубежнефтегазом» на бурение 11 скважин на Устюртском пласте.

В 2007 году Группа ERIELL стала одним из крупнейших игроков на рынке буровых услуг в Узбекистане.

В 2011 г. в Узбекистане были заключены  контракты с «Лукойлом» и Petronas Carigali (URGA) Operating Company.

В 2012 г. открыт собственный учебный центр в г. Карши.

В 2014 г. учебный центр получил аккредитацию IADC с правом выдачи сертификатов WellCAP.

В 2019 г. заключен новый контракт на строительство 5 оценочно-эксплуатационных скважин на юрские отложения на месторождении «25 лет Независимости». 24 июля здесь открыт новый газоносный объект.

Работа в России 

С 2008 года Группа ERIELL работает в Российской Федерации: были открыты филиалы в Усинске, Новом Уренгое, Нижневартовске; заключен договор на бурение на месторождении Западно-Юбилейное с компанией «Газпром добыча Надым», пробурено 28 скважин для ООО «Матюшкинская вертикаль». В этом же году началось сотрудничество с российскими нефтегазовыми компаниями «Газпром», «Газпром нефть», «Лукойл», «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «ТНГ-Групп».

В 2010 г. заключены договоры с «Арктикгазом», «Газпромнефть-Муравленко». Стартовало сотрудничество с «Уралмашзавод НГО Холдинг» — ERIELL приобрела две первые буровые установки «Уралмаш 5000/320 ЭК-БМЧ».

В 2012 году ERIELL стала первым покупателем возрожденного производства буровых установок «Уралмаш» и участвовала в доработке новых образцов оборудования завода. Является одним из ключевых заказчиков предприятия.

В 2011 г. началось строительство сверхглубокой поисково-оценочной скважины на Пякяхинском месторождении  (Ямал) для «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». В конце года компания выиграла тендер «Ачимгаза» на строительство под ключ 20 эксплуатационных вертикальных и наклонно-направленных S-образных скважин ачимовских отложений Уренгойского газоконденсатного месторождения.

В 2012 г. был подписан контракт с «Печоранефтью» на строительство 32 эксплуатационных скважин на Колвинском нефтяном месторождении.

В марте 2013 года ERIELL сообщила о планах по бурению 41 дополнительных скважин для ЗАО Ачимгаз, что сделало проект одним из крупнейших на рынке буровых услуг.

В январе 2014 года ERIELL в рамках проекта «АРКТИКГАЗ» за 68 дней пробурила скважину, длина горизонтального участка данной скважины составила 1019 метров.

В мае 2014 года осуществила бурение первой в России эксплуатационной промышленной скважины на туронских отложениях по проекту с Севернефтегазпромом.

Подписан контракт с компанией «Нортгаз» на строительство 6 наклонно-направленных скважин на Северо-Уренгойском НГКМ.

В 2016 году российское подразделение Группы ERIELL (ООО «Эриэлл Нефтегазсервис») была признано компанией № 1 в эксплуатационном и разведочном бурении в России.

В феврале 2016 года ERIELL начала бурить скважины на Южно-Тамбейском месторождении с помощью буровой установки арктического типа «Аврора» по контакту с «Ямал СПГ». Также заключен контракт с  «Газпромнефть-Новый Порт» на бурение 136 эксплуатационных скважин на Ямале.

12 апреля 2017 года «Газпромбанк Лизинг» передал буровой компании ERIELL энергокомплексы за 108 млн рублей. В том же месяце «Лукойл» пригласил ERIELL для бурения на Журавлиной площади Восточно-Таймырского лицензионного участка в Красноярском крае. Увеличены объемы работ по контракту с компанией «Ачимгаз», компания стала основным подрядчиком «Мессояханефтегаза».

В 2018 г. поставлен рекорд по срокам строительства скважин на Восточно-Мессояхском месторождении — совершена проходка 2752 м за 10 суток.

В 2019 г. пробурена первая многозабойная скважина, уникальная для отрасли: с двумя горизонтальными окончаниями с применением технологии «Fishbone».

За время работы на российском рынке нефтесервиса компания более чем втрое увеличила парк буровых установок.

Работа в дальнем зарубежье 

26 апреля 2013 г. подписаны 2 контракта с компанией Gazprom International на комплексное строительство 10 эксплуатационных скважин в Республике Бангладеш.

В августе 2015 г. подписан контракт с «Лукойлом» на строительство 25 эксплуатационных скважин в Ираке на месторождении Западная Курна-2. В сентябре того же года подписано дополнительное соглашение с компанией Gazprom International на бурение пяти эксплуатационных скважин в Республике Бангладеш.

В марте 2017 года группа ERIELL по контракту с ЛУКОЙЛом начала бурение на Западной Курне-2.

Основные проекты группы сосредоточены в России, Республике Бангладеш, Узбекистане и Ираке

Сфера деятельности 
ERIELL специализируется на бурении горизонтальных и наклонно направленных скважин, в частности, в труднодоступных регионах с тяжелыми климатическими условиями.

Руководство 
Председатель Правления Группы ERIELL — Бахтиёр Фазылов.

Первый заместитель Председателя Правления, Генеральный директор ООО «Эриэлл Нефтегазсервис» — Виталий Докунихин.

Спорт и социальные проекты 

C 2015 г. ERIELL генеральный спонсор хоккейного клуба «Спартак» (Москва) и официальный партнёр Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Соглашение предусматривает сотрудничество в течение минимум 3 лет.

С 2018 г. ERIELL спонсирует развитие хоккея в Узбекистане:

• Генеральный партнёр хоккейного клуба «Хумо»;

• Спонсор детско-юношеской хоккейной школы.

В 2020 г. в Узбекистане под патронатом ERIELL впервые прошел отбор студентов в колледжи международной сети UWC.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт компании 
 https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/02/02/749746-investiroval-agrobiznes 

Нефтесервисные компании России